Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „14”:

Wojska Polskiego
 14 Regiment Pieszy im. Potockich 1785-1793
 14 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego 1809-1813
 14 Pułk Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego 1831
 14 Pułk Strzelców Polskich 1917-1918
 14 Pułk Strzelców Polskich 1918-1919 → 29 Pułk Strzelców Kaniowskich
 14 Pułk Strzelców Polskich 1919 → 151 Pułk Strzelców Kresowych 1919 → 3 Pułk Strzelców Podhalańskich
 14 Pułk Piechoty 1919 → 17 Pułk Piechoty
 14 Pułk Piechoty Ziemi Kujawskiej 1919-1939
 14 Wodzisławski Pułk Piechoty (potocznie „14 Pułk Powstańców Śląskich”) 1921
 14 Pułk Piechoty „Żbików” 1941-1942 → 11 i 14 Batalion Strzelców
 14 Kołobrzeski Pułk Piechoty 1944-1962 → 14 Kołobrzeski Pułk Zmechanizowany im. ppor. Edmunda Łopuskiego

Niemiecki
 14 Pułk Piechoty im. Hrabiego Schwerin (3 Pomorski) – sformowany 1 lipca 1813; stacjonował w Bydgoszczy (Bromberg); przyporządkowany do II Korpusu

Austro-węgierskie
 Górnoaustriacki Pułk Piechoty Nr 14 (1733–1918)
 14 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (1889–1917)
 14 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1918)

Rosyjskie
 14 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (14-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 14 Gruziński Pułk Grenadierów (14-й гренадерский Грузинский Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича Великого Князя Алексея Николаевича полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 14 Ołoniecki Pułk Piechoty (14-й пехотный Олонецкого Его Величества Петра Короля Сербского полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Łomża
 14 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (14-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Odessa